Paul Meyer (1840-1917), philologue français ;
 Paul Meyer (1920-2007), cinéaste belge ;
 Paul Meyer (1922-), rameur d'aviron suisse ;
 Paul Meyer (1965-), musicien français.